Zajazd Włoski w Birgu
 Zajazd Włoski w Valletcie